(signifiant « lézard oublié ») est un genre éteint de dinosaures Sauropoda Titanosauria de la formation de Tremp du Crétacé supérieur (Maastrichtien) de Catalogne, Espagne. Le type et la seule espèce est . Les analyses phylogénétiques le situent dans la famille des Saltasauridae sud-américains et africains, distinct des autres sauropodes nains insulaires de l'archipel européen. Abditosaurus habitait l'île ibéro-armoricaine, une île préhistorique composée de ce qui est aujourd'hui l'Espagne, le Portugal et le sud de la France, et aurait été la plus grande espèce de titanosaure dans son environnement.

Histoire des études 
En 1954, alors qu'il prospectait pour des mammifères fossiles, le paléontologue allemand  a découvert, le 25 septembre, les restes d'un grand Titanosauria dans la localité d'Orcau-1 de la formation de Conques, en Catalogne, en Espagne. Il s'agit de la première découverte majeure d'un sauropode en Espagne. Au cours des deux premières semaines de fouilles, Kühne parvient à identifier une dizaine d'ossements, dont certains sont emballés et envoyés à l'Instituto Lucas Mallada (ILM) de Madrid, tandis que d'autres restent sur le site (enveloppés pour être protégés). De retour l'année suivante, Kühne, accompagné de locaux et de chercheurs de l'ILM, parvient à identifier une dizaine d'ossements supplémentaires en plus de la plupart de ceux laissés sur place. Comme en 1954, une partie des ossements est transportée à Madrid, tandis que le reste est laissé sur place. Ces premières découvertes consistaient en des fragments d'ilium, des parties de l'omoplate, des vertèbres dorsales, des chevrons, un tibia, des parties de fémurs et un humérus complet ainsi que des ossements indéterminés. Bien que Kühne ait demandé des fouilles supplémentaires, le financement était épuisé et les travaux sur la localité ont été arrêtés. En 1956, le matériel fossile récupéré a été attribué par Albert-Félix de Lapparent et Emiliano Aguirre à une espèce nouvelle, mais sans nom, du genre Hypselosaurus, désormais nomen dubium. Ce n'est qu'en 1984 et 1986 que de nouvelles expéditions ont été menées dans la région, sous la direction de Josep Vicenç Santafé de l'Institut de Paleontologia de Sabadell, à Barcelone, et avec l'aide de chercheurs de l', à Lleida. Ils ont identifié une plaque sternale et des vertèbres dorsales supplémentaires. Une autre expédition a été menée de 2012 à 2014 par l'Institut Català de Paleontologia, l'Université de Saragosse et le Museu de la Conca Dellà. Cette expédition a récupéré les éléments laissés sur le site par les fouilles de 1955 et 1986, avec du matériel supplémentaire des membres, des fragments de dents, des côtes et une série articulée de vertèbres dorsales et cervicales. Des recherches ultérieures sont parvenues à découvrir une partie du matériel historique. En 2017, une partie des découvertes initiales a été décrite. Cette découverte a été montrée dans le documentaire de 2017 « Europe's Last Giant ».

Le spécimen type, qui a de nombreux numéros d'accession, est le squelette de titanosaure européen connu le plus complet, le cou semi-articulé, préservant douze des quatorze vertèbres cervicales estimées, étant particulièrement remarquable. Les squelettes complets ou presque complets de vertèbres cervicales sont très rares chez les sauropodes ; au début de 2022, seuls 27 spécimens de sauropodes avec des cous complets ou presque complets étaient connus.

Étymologie 
En 2022, l'espèce type Abditosaurus kuehnei a été nommée et décrite par Bernat Vila  Le nom générique, Abditosaurus, signifie « reptile oublié », et est dérivé du latin abditus, qui signifie « caché » ou « oublié », car le matériel fossile a été caché pendant soixante ans entre la découverte initiale et la dernière expédition qui a recueilli les derniers ossements, et du grec sauros, qui signifie « lézard ». Le nom spécifique, kuehnei, honore Walter Georg Kühne, le découvreur du spécimen type.

Description 
Abditosaurus est connu pour sa grande taille, et est le plus grand titanosaure de l'île ibéro-armoricaine, une région géologique comprenant la majeure partie de l'Espagne et du sud de la France. On estime qu'il atteignait une longueur de 17,5 mètres et une masse de 14 tonnes.

L'holotype comprend une côte sternale ossifiée et un calcanéum ossifié, éléments qui jusqu'à présent n'avaient pas été identifiés sans équivoque dans des spécimens de titanosaures, ce qui a conduit à la spéculation qu'ils avaient complètement disparu dans le groupe. Ces os se sont probablement ossifiés en raison de l'âge avancé de l'holotype, ce qui a également été prouvé par sa structure osseuse.

Classification 
Les découvreurs d'Abditosaurus l'ont identifié comme un membre des Saltasaurinae, un clade de titanosaures présent en Amérique du Sud et en Afrique. Leur analyse phylogénétique a révélé que le sauropode égyptien Paralititan était le taxon frère d'Abditosaurus, et que Maxakalisaurus brésilien était leur parent le plus proche. Le clade réunissant ces trois espèces formait à son tour un clade frère des Saltasaurini. En tant que tel, Abditosaurus n'est pas étroitement lié aux autres sauropodes européens, dont la majorité a été classés parmi les Opisthocoelicaudiinae par leur analyse phylogénétique. Les genres européens sont surlignés en gras dans le cladogramme ci-dessous :

Paléoécologie 
Le seul spécimen connu d'Abditosaurus a été trouvé dans la formation de Conques, qui date du début de l'âge Maastrichtien du Crétacé. À cette époque, le sud de la France, l'Espagne et le Portugal formaient une île, connue sous le nom d'île ibéro-armoricaine. La plupart des taxons des Titanosauria de l'île ibéro-armoricaine, tels que Lirainosaurus, Atsinganosaurus, Garrigatitan, Ampelosaurus et Lohuecotitan, étaient de taille petite ou moyenne. En revanche, Abditosaurus était nettement plus grand et ne présentait pas d'adaptations physiologiques à un environnement insulaire, ce qui suggère que l'espèce est arrivée récemment dans l'écosystème. Elle pourrait faire partie d'une tendance plus large de Sauropoda plus grands remplaçant les espèces endémiques plus petites en Europe au début du Maastrichtien, car les sauropodes plus grands apparaissent pour la première fois dans le biote du Hațeg à peu près à la même époque. Abditosaurus est associé à des œufs de l'oospèce (œuf fossile) Fusioolithus baghensis, qui ressemblent beaucoup aux œufs trouvés au Gondwana.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022
Paléontologie en Espagne